Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság junior lány páros mérkőzéseit.

A címvédő az indonéz Tami Grende és a kínai Je Csiu-jü párosa volt, azonban ők ebben az évben nem indultak el.

A győztes − első ízben a wimbledoni teniszversenyek történetében − egy magyar páros lett, miután Gálfi Dalma és Stollár Fanny a döntőben 6–3, 6–2 arányban legyőzték a fehérorosz Vera Lapko és a szlovák Tereza Mihaliková alkotta kettőst.

Kiemeltek
  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (Elődöntők)
  Usue Maitane Arconada /  Charlotte Robillard-Millette (Második kör)
  'Gálfi Dalma /  Stollár Fanny (Bajnok)
  Anna Kalinszkaja /  Jevgenyija Levasova (Első kör)
  Julieta Lara Estable /  Cseng Vu-suang (Első kör)
  Jil Teichmann /  Hszü Si-lin (Negyeddöntő)
  Anna Blinkova /  Oleszja Pervusina (Negyeddöntő)
  Francesca Di Lorenzo /  Luisa Stefani (Második kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A főtábla eredményei 

JL2